

Населені пункти та їхні частини
 Пшибишув — село в гміні Слава Всховського повіту Любуського воєводства
 Пшибишув — село в гміні Кобеле-Вельке Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Прибишів (Пшибишув) — село в гміні Буківсько Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства
 Пшибишув — село в гміні Москожев Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Пшибишув — село в гміні Кемпно Кемпінського повіту Великопольського воєводства
 Пшибишув — частина села Крочице в гміні Крочице Заверцянського повіту Сілезького воєводства

Примітки